Siempre te amaré puede referirse a:

 Siempre te amaré, telenovela mexicana de 2000 con Arturo Peniche.
 Siempre te amaré, película argentina protagonizada por Sandro y dirigida por Leo Fleider de 1971.